Der Rogers Cup 2012 ist ein Tennisturnier, das vom 7. bis 13. August 2012 in Montreal stattfand. Titelverteidigerin im Einzel war Serena Williams, die nach ihren zwei gewonnenen Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen in London, ihren Titel nicht verteidigte. Im Doppel traten Liezel Huber und Lisa Raymond als topgesetzte Paarung zur Titelverteidigung an. Im vorherigen Jahr gewannen sie das Finale gegen das Duo Wiktoryja Asaranka und Marija Kirilenko kampflos.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielerinnen, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paaren. Die sechzehn topgesetzten Spielerinnen im Einzel sowie die vier topgesetzten Paarungen im Doppel erhalten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Montreal